Litauen war 1924, 1928 und seit 1992 bei Olympischen Sommerspielen vertreten. An Olympischen Winterspielen nahm Litauen 1928 und seit 1992 teil. Das Nationale Olympische Komitee ist das Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Austragungen 
Litauen trug bis jetzt keine Olympischen Spiele aus.

Medaillengewinner 

Litauen gewann bei den Olympischen Sommerspielen 2012 mit sechs die meisten Medaillen. Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 und 2012 erreichte Litauen den 33. Rang der teilnehmenden Nationen.

Insgesamt nimmt Litauen – gemessen an der Anzahl der Medaillen – bei Olympischen Sommerspielen den 61. Rang ein.

Siehe auch 

 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Litauen
 :Kategorie:Olympiateilnehmer (Litauen)

Weblinks 

 
 International Olympic Committee

 
Litauen
Sportgeschichte (Litauen)